Вале́рий Григо́рьевич Шпак (род. 10 августа 1944, п. Суетиха, Иркутская область) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН. Специалист в области создания и применения малогабаритных сильноточных импульсных систем. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники.

Биография 
 Окончил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
 Заведующий лабораторией Электронных ускорителей.
 Член-корреспондент по Отделению физико-технических проблем энергетики (энергетика) с 30 мая 1997 г.
 Директор Института электрофизики УрО РАН с 1999 года.

Литература

Ссылки 
 
 Официальный сайт ИЭФ УрО РАН
 

Физики России
Члены-корреспонденты РАН
Лауреаты премии имени П. Н. Яблочкова
Родившиеся в Иркутской области
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Выпускники Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники